

Cinema 
 Redland – film del 2009 diretto da Asiel Norton

Geografia 
 Australia
 Redland Shire Council – Local Government Area del Queensland (Australia)
 Regno Unito
 Redland – distretto di Bristol (Regno Unito)
 Stati Uniti d'America
 Redland  – census-designated place della Contea di Elmore, Alabama
 Redland – census-designated place della Contea di Montgomery, Maryland
 Redland – census-designated place della Contea di Angelina, Texas